O design gráfico na Idade Média refere-se à comunicação visual desenvolvida no período entre a desintegração do Império Romano do Ocidente, no século V (476 d.C.), e terminado com o fim Império Romano do Oriente, com a Queda de Constantinopla, no século XV (1453 d.C.).

O Livro de Kells é um exemplo da excelência do design de manuscritos medievais. É um manuscrito dos Evangelhos do Novo Testamento, ilustrado com desenhos ornamentais por volta do ano de 800 AD.

 
Arte da Idade Média